La Copa Catalunya de futbol masculina 1991-1992 fou la tercera edició de la Copa Catalunya, llavors anomenada Copa Generalitat.

Fase final

Quarts de final

Semifinals

Final

Referències 

Copa Catalunya de futbol
Competicions futbolístiques del 1991
Competicions futbolístiques del 1992
Competicions esportives del 1991 a Catalunya
Competicions esportives del 1992 a Catalunya